Le circoscrizioni e i collegi elettorali della Camera dei deputati del 2017,  in applicazione della Legge Rosato, sono stati utilizzati per le elezioni politiche del 2018.

Storia 
Ai fini delle elezioni della Camera dei deputati del 2018, tramite legge del 3 novembre 2017, n. 165, il territorio italiano è stato suddiviso in ventotto circoscrizioni elettorali, ricalcando l'impianto delle circoscrizioni stabilite dalla Legge 4 agosto 1993, n. 277, in vigore fino al 2015, con la sola differenza della Regione Lombardia, suddivisa in quattro circoscrizioni contrariamente alle tre circoscrizioni del 1993.

Ogni circoscrizione è stata divisa in collegi plurinominali (per un totale di 63), a loro volta suddivisi in collegi uninominali (per un totale di 232), stabiliti in base al decreto legislativo del 12 dicembre 2017 n. 189

La circoscrizione Estero è stata suddivisa in quattro ripartizioni territoriali.

Elenco delle circoscrizioni e dei collegi

Ripartizioni

Note

Voci correlate
 Circoscrizioni e collegi elettorali del Senato della Repubblica del 2017

Collegi elettorali della Camera dei deputati del 2017